E71 je lahko:

 Evropska pot E71
 E71 (šah) - šahovska otvoritev
 Nokia E71 - pametni telefon podjetja Nokia